

Patronyme 

 Allen Shawn (né en 1940), compositeur américain, fils de .
 Ted Shawn (1891-1972), danseur, chorégraphe et pédagogue américain.
 Wallace Shawn (né en 1943), acteur et dramaturge américain, frère d'Allen Shawn.
  (1907-1992), éditeur américain.

Prénom 
Shawn (se prononçant « Shon ») est un prénom masculin d'origine hébraïque . C'est une déformation de Sean principalement utilisée dans les pays anglo-saxons.
 
 Shawn Germain (né en 1982), joueur professionnel de hockey sur glace canadien,
 Shawn Heaphy (né en 1968), joueur professionnel de hockey sur glace canadien,
 Shawn Michaels (né en 1965), catcheur américain.
 Shawn Mendes (né en 1998), chanteur canadien.
Patronyme anglais
Prénom anglais
Prénom masculin